Leones de Ponce oder Leonas de Ponce steht für folgende Sportmannschaften aus Puerto-Rico:

 Leones de Ponce (Baseball)
 Leones de Ponce (Basketball)
 Leones de Ponce (Volleyball), Männervolleyballmannschaft

 Leonas de Ponce, Frauenvolleyballmannschaft